Le championnat de Croatie d'échecs est une compétition qui permet de déterminer le meilleur joueur d'échecs de Croatie. Il est organisé par la fédération croate des échecs.

Vainqueurs du championnat mixte 

{| class="sortable wikitable"
! Année !! Lieu !! Champion 
|-
| 1992 || Split || Mirko Jukić
|-
| 1992 || Đakovo || Ognjen Cvitan
|-
| 1993 || Zagreb || Davor Rogić
|-
| 1994 || Poreč || Filip Ljubičić
|-
| 1995 || Pula || Goran Dizdar 
|-
| 1996 || Pula || Robert Zelčić
|-
| 1998 || Pula || Robert Zelčić
|-
| 1999 || Pula || Ivan Žaja
|- 
| 2000 || PulaZagreb (départage) || Ivan Žaja
|-
| 2001 || Pula  || Mladen Palac 
|-
| 2002 || Zagreb || Ivica Armanda
|-
| 2003 || Rabac  || Robert Zelčić
|-
| 2004 || Zagreb || Mladen Palac
|-
| 2005 || Vukovar || Krunoslav Hulak  
|-
| 2006 || Kutina || Zdenko Kožul  
|-
| 2007 || Split || Hrvoje Stević
|-
| 2008 || RijekaZagreb (départage) || Mladen Palac
|-
| 2009 || OtočacZagreb (départage) || Ivan Šarić
|-
| 2010 || Marija Bistrica || Ante Brkić
|-
| 2011 || Opatija || Mladen Palac
|-
| 2012 || Plitvička Jezera || Hrvoje Stević
|-
| 2013 || Poreč || Ivan Šarić
|-
| 2014 || Opatija || Alojzije Janković
|-
| 2015 || Poreč ||Zdenko Kožul
|-
| 2016 || Valpovo || Marin Bosiočić
|-
| 2017 || Požega ||Ivan Šarić
|-
| 2018 || Bjelovar || Marin Bosiočić
|-
| 2019 ||  || 
|-
| 2020 || Vinkovci || Saša Martinović
|-
| 2021 || Rijeka || Zdenko Kožul
|-
| 2022 || Split || Ivan Šarić
|}

Championnat féminin 

{| class="sortable wikitable"
! Année !! Lieu !!  Championne
|-
| 1992 || Pula || Albina Paraminski
|-
| 1992 || Đakovo || Vlasta Maček
|-
| 1993 || Zagreb || Mirjana Medić
|-
| 1994 || Poreč ||Mirjana Medić
|-
| 1995 || Slavonski Brod ||Mirjana Medić
|-
| 1996 ||Pula||Mirjana Medić
|-
| 1998 ||Pula||Zorica Puljek Salai
|-
| 1999 ||Pula||Vlasta Maček
|- 
| 2002 || Zagreb || Mara Jelica
|-
| 2003 || Rabac || Mirjana Medić
|-
| 2004 || Zagreb || Rajna Šargač
|-
| 2006 || Zagreb || Mirjana Medić
|-
| 2007 || Đakovo || Borka Frančišković
|-
| 2008 || Sveti Martin na Muri || Borka Frančišković
|-
| 2009 || Krapina || Borka Frančišković
|-
| 2010 || Topusko || Borka Frančišković
|-
| 2011 || Topusko || Borka Frančišković
|-
| 2012 || Rijeka || Mirjana Medić
|-
| 2013 || Zagreb || Borka Frančišković
|-
| 2014 || Đakovo || Valentina Golubenko
|-
| 2015 || Đakovo || Borka Frančišković
|-
| 2016 || Zagreb || Kristina Šarić
|-
| 2017 || Malinska || Ana Berke
|-
| 2018 || Zagreb || Ana Berke
|-
| 2019 ||  || 
|-
| 2020 || Durdevac || Patricija Vujnović
|-
| 2021 || Vinkovci || Ena Cvitan
|-
| 2022 ||  || Ena Cvitan
|}

Notes et références

Liens externes 
 The Week in Chess de Mark Crowther: 1995, 1998, 2000, 2000 éliminatoires, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007
 FIDE : 2008, éliminatoires 2008, 2009, éliminatoires 2009, 2011, 2012 femmes, 2013 femmes
 Fédération croate d'échecs: liste des vainqueurs 1992-2011 (hommes), liste des champions féminins 1992-2006, 2012 hommes
 Quelques biographies de joueurs croates

Croatie